AIJ est un sigle, qui peut signifier :
 Auberge internationale des jeunes ;
 Assemblée interjurassienne ;
 Association internationale des journalistes.